Лесно́е, до 1963 посёлок Сталина () — поселок, Малоданиловской территориальной общины (укр. громады), Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322083002. Население по переписи 2001 года составляет 987 (457/530 м/ж) человек.

Географическое положение 

Посёлок Лесное находится возле транспортной развязки пересечения Харьковской окружной дороги () и Белгородского шоссе (), в 1-м км от границы города Харькова, рядом с посёлком проходит балка Очеретянка по которой протекает пересыхающий ручей Очеретянка (река) с тремя запрудами (называемыми Трёхозёрье).
Посёлок окружен большим лесным массивом (дуб), вокруг посёлка несколько пионерских лагерей. В посёлке имеется пруд.

История 
 1699 год — дата основания.
 В 1931 год, после 23 февраля, получил название совхоз имени 13-ти лет РККА.
 До войны на южной окраине совхоза находился Харьковский питомник служебного собаководства, затем перенесённый в Рогань.
 Конец октября 1941 — середина февраля 1943, затем середина марта 1943 — середина августа 1943 — оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его союзников.
 В 1951 году в отделении совхоза «13-летие РККА» (ныне посёлок Лесное) было 15 дворов.
 В 1953 году сразу после смерти И. Сталина переменовано в имени Сталина.
 После XX съезда КПСС в начале 1960-х годов (1962?) село переменовано в Лесное.
 В 1969 году Харьковская птицефабрика была награждена "за высокие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции" награждена Почётной грамотой ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
 В 1970 году "за достижение высоких показателей в социалистическом соревновании" птицефабрика получила Ленинскую почётную грамоту ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.
 В 1976 году в селе Лесное в Лесном действовала центральная усадьба Харьковской птицефабрики, у которой было 4062 гектаров земли, в том числе 3034 га пахотной.
 В сентябре 2012 года часть посёлка (улицы Каразина, Университетская, Пятихатская, Подлесная, переулки Подле́сный и Университетский) была включена в границы города Харькова.
 С 1920 по 2017 год посёлок входил в Черкасско-Лозовской сельский совет Дергачёвского района Харьковской области; в 2017 вошёл в Малоданиловский сельский совет.

Этнический состав 
В поселке Лесном по переписи населения 2001 года проживало 51,37 % украинцев и 46,1 % русских..

Экономика 
 В селе были во времена СССР молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Пасека.
 Оздоровительный комплекс «Лесная Тропинка».
 Оздоровительный комплекс «Солнечная Поляна».
 Оздоровительный комплекс «Юность».
 Магазин «Крамниця домашних продуктов».
 Оздоровительный комплекс «Крамниця здоровья».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Библиотека.
 Стадион.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Школа танцев в «Крамница Здоровья».
 Коттеджный посёлок «Лесное».
 Ландшафтный парк и зоопарк «Feldman Ecopark».

Улицы Лесного (с 2012 года) 
 Ботаническая улица (с западной стороны шоссе Москва-Симферополь).
 Весенняя улица.
 Весенний переулок.
 Гоголя улица.
 Дебютная улица (с западной стороны шоссе).
 Зелёная улица.
 Калиновая улица (с западной стороны шоссе).
 Космонавта Комарова улица.
 Малиновая улица (с западной стороны шоссе).
 Молодёжная улица.
 Охотничья улица (с западной стороны шоссе).
 Парковая улица (с западной стороны шоссе).
 Пасечная улица (с западной стороны шоссе).
 Родниковая улица (с западной стороны шоссе).
 Солнечная улица.
 Соловьиная улица (с западной стороны шоссе).
 Тихая улица (с западной стороны шоссе).
 Центральная улица (с западной стороны шоссе).
 Энергетиков улица (с западной стороны шоссе).

Религия 
 Храм Сретения Господня.
 Детская воскресная школа на территории «Крамница Здоровья»

Примечания

Ссылки 
 
 Совхоз имени 13 лет РККА и собачий питомник на карте 1940 года РККА, Лесное на карте 1990 года Генштаба.

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района